Onderdistrict in Indonesië
 Sadang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sadang (Jekulo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Sadang (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Sadang (Sucinaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java